Sandino puede referirse a:

Personajes

Apellidos
 Augusto C. Sandino, revolucionario nicaragüense;
 Amparo Sandino, cantante colombiana.
 Catalina Sandino, actriz colombiana.
 Augusto Sandino, cineasta colombiano.

Nombres
 Sandino Núñez, docente y escritor uruguayo;
 Sandino Mendes, ambientalista brasileño;
 Sandino Primera, cantante venezolano.

Localidades 
 Sandino, localidad y municipio, provincia Pinar del Río, Cuba.

Medios 
 Radio Sandino, radio emisora nicaragüense de cobertura nacional.

Películas 
 Sandino.